Павел Филиппович Конюхов (род. 13 июля 1956, село Чкалово, Запорожская область, Украинская ССР, СССР) — российский , , , . Заслуженный мастер спорта СССР. Член Союза художников России, Русского географического общества. Младший брат Ф. Ф. Конюхова.

Биография 
Павел Конюхов родился 13 июля 1956 года слепым. Прозрев в возрасте трёх лет, отправился в первое путешествие. Из девяти рекордов, что он установил, гоняя на велосипеде в школьные годы, семь до сих пор не побиты.

Закончил физкультурный техникум, служил в погранвойсках. С 1983 года, преодолев за три месяца путь из посёлка Врангель Приморского края (куда переехал с Азовщины) до Азовского моря, начал совершать длительные велопутешествия. Первые из них проходили во время отпуска.

Совершил путешествие от Архангельска до Уэлена по пути велопутешественника 1930-х годов Глеба Травина. В 1987 году вдвоём с напарником доехал на велосипеде до Полюса холода в Верхоянске. За 79 дней прошел с группой из пяти человек маршрут от Владивостока до Северного ледовитого океана (удлинив путь Фритьофа Нансена, стартовавшего в Хабаровске). Затем впервые объехал зимой по льду вокруг Байкала.

В 1989 году вместе с братом Фёдором принял участие в советско-американском велопробеге по маршруту Находка—Москва—Ленинград, организованном кинорежиссёрами Карлом Джонсом и Михаилом Павловым для создания совместного фильма о Советском Союзе и США. Написал об этом книгу «Сибирский переход». На горном велосипеде, который тогда подарили американцы, совершал путешествия более двадцати лет.

С декабря 1995 года по сентябрь 2000 года совершил уникальное кругосветное велопутешествие по ста странам шести континентов. Кругосветку проехал под рериховским знаменем, посещал русские заграничные общины.

В 2007 году за девятнадцать дней преодолел 2004 километра по кольцу Находка — Лазо — Ольга — Дальнегорск — Пластун — Мельничное — Красный Яр — Вяземский — Спасск-Дальний — Турий Рог — Уссурийск — Артем — Находка.

Живописью начал заниматься с 1996 года. Участвовал в выставках в п. Врангель, Находке, Уссурийске, Лесозаводске, Владивостоке, Хабаровске. Его работы находятся в частных коллекциях России, Австралии, Японии, Южной Кореи, а также в государственных музеях страны.

В школе посёлка Врангель организовал Музей путешествий имени Глеба Травина.

П. Ф. Конюхов совершил более тридцати велопутешествий, обеспечивших ему высокий мировой рейтинг планетарного путешественника. Трижды его достижения были занесены в книгу рекордов «Диво». 

В настоящее время Павел Конюхов проживает в Воронеже.

Семья 
Жена — Вера Ивановна Конюхова, член Союза художников России.

Сыновья — Евгений и Илья.

Краткая библиография 
 По морю на велосипедах // Вокруг света. 1995, № 12.
 Мы шли рядом со смертью. — Владивосток: Центр Культуры «Живая Этика», 1996, Воронеж: Robinzons publisher, 2021.
 Сибирский переход. — Владивосток: Центр Культуры «Живая Этика», 1997.
 Навстречу солнцу. — Владивосток: Центр Культуры «Живая Этика», 1998., Воронеж: Robinzon's publisher, 2016.
 Под северным сиянием. — Владивосток, 2000., 1998., Воронеж: Robinzon's publisher, 2017.

Литература 
 Конюхов П. Я буду долго гнать велосипед: [беседа с путешест. / вел Е. Козуб] // Советский спорт. — 1994. — 23 июля.
 
 Анненко А. Павел Конюхов: «Путешествую не ради себя, а ради русских и России…» // «Хакасия», 13.03.2002.

Примечания

Ссылки 
 Жителей приморской столицы научат искусству выживания // Прима-медиа, 1 февраля 2008
 Анненко А. Под Знаменем Мира по белу свету // Сайт «Адамант» (Перепечатано из: Общественно-политическая газета Южной Сибири «Южно-Сибирский вестник», 2001, 21 февраля; Газета «Абакан», 1997, 10 июня).
 Губернатор оценил заслуги путешественника // Газета «Владивосток», 2 июля 1998.
 Знаменательные даты на 2011 год Декабрь
 Прощальный тур Павла Конюхова

Путешественники России
Русские первопроходцы
Велопутешественники
Члены Союза художников России
Члены Русского географического общества после 1991 года